A Scipio-Paullus-Gracchus családfa a római Scipio, Paullus és Gracchus családok tagjait tartalmazza.

Genealógia
Római nemzetségek